Montreuil kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Montreuil,

Frankrike 

 Montreuil-sur-Thérain, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Montreuil, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Montreuil-sur-Maine, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Montreuil-sur-Lozon, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Montreuil-sur-Loir, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Montreuil-sur-Ille, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Montreuil-sur-Epte, Île-de-France, Département du Val-d’Oise, 
 Montreuil-sur-Brêche, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Montreuil-sur-Blaise, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Montreuil-sur-Barse, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Montreuil-sous-Pérouse, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Montreuil-le-Henri, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Montreuil-le-Gast, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Montreuil-le-Chétif, departementet Sarthe i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Montreuil-en-Touraine, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Montreuil-Poulay, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Montreuil-en-Caux, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Montreuil-des-Landes, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Montreuil-aux-Lions, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Montreuil-au-Houlme, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Montreuil, Seine-Saint-Denis, 
 Montreuil, Eure-et-Loir, 
 Montreuil, Vendée, 

Robotskapade Antarktisförgreningar